Тега может означать:

 Тега — река в России (Костромская область)
 Тега — озеро в Японии (префектура Тиба)
 Тега, Стивен — кенийский боксёр (1946—2021)